Thermische energie uit oppervlaktewater 
 Teo (bedrijf), voormalige jamfabriek in Elst, Gelderland
 sv TEO, voetbalvereniging uit Ten Post, Groningen